Bebe bezeichnet:

 bebe, eine Kosmetikmarke von Johnson & Johnson
 Bébé (Film), französische Komödie von 2008 (Regie: Clément Michel)
 Bebe (Schachprogramm), ein Computerschachprogramm
 Bebe (Sprache), eine bantoide Sprache aus Nordwestkamerun
 BEBE-Sprache, eine Spielsprache, siehe B-Sprache
 Bebe, Lehnwort aus dem Französischen für Säugling

Personen:
 Bebe (* 1978), spanische Sängerin und Schauspielerin
 Søren Bebe (* 1975), dänischer Jazzpianist
 Bebé, portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bébé
 Beebe
 Bebee